Billmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons-Reimund Billmann (1944–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen Billmann (1942–2013), deutscher Fußballspieler
 Manfred Billmann (* 1963), deutscher Jazzmusiker
 Willi Billmann (1911–2001), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Bielmann